Змагання з боксу у ваговій категорії до 57 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли з 11 по 23 серпня. Взяли участь 28 спортсменів з різних країн.

Призери

Змагання

Посилання 
 Результати